Areschoug est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Fredrik Wilhelm Christian Areschoug (1830–1908), botaniste suédois ;
 Johan Erhard Areschoug (1811–1887), botaniste suédois ;
  (1961–2016), linguiste suédois.

Notes et références